Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1992 — 30-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 февраля 1992 года по 5 января 1993 года. Трофей в четвёртый раз завоевал мексиканский клуб «Америка».

Зональный этап

Северо/Центральноамериканская зона

Группа 1

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Группа 2

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд 

|}

Пятый раунд 

|}

Карибская зона

Группа 1

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Группа 2

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1992 на сайте RSSSF

1992
1992 год в футболе
1993 год в футболе